Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 306001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 1 października 2011. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

306001-306100

306101-306200

306201-306300

306301-306400

306401-306500

306501-306600

306601-306700

306701-306800

306801-306900

306901-307000

Przypisy 

Lista ponumerowanych planetoid